Красноярское — название населённых пунктов:

Россия 
 Красноярское — село в Поспелихинском районе Алтайского края.
 Красноярское — посёлок в Озёрском районе Калининградской области.
 Красноярское — село в Черноморском районе Крыма.
 Красноярское — деревня в Щучанском районе Курганской области.
 Красноярское — село в Холмском районе Сахалинской области.
 Красноярское — село в Пышминском городском округе Свердловской области.
 Красноярское — село в Андроповском районе Ставропольского края.

Украина 
 Красноярское — посёлок в Добропольском районе Донецкой области.
 Красноярское — село в Середино-Будском районе Сумской области.
 Красноярское — село в Боровском районе Харьковской области, упразднено в 1997 г.
 Красноярское — посёлок в Великобурлукском районе Харьковской области.

См. также 
 Красноярское водохранилище
 Красноярское время
 Красноярское муниципальное образование
 
 Красноярская
 Красноярский